Das Open 6ème Sens Métropole de Lyon 2022 war ein Damen-Tennisturnier in Lyon. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 250 ist Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 28. Februar bis 6. März 2022 statt.

Titelverteidigerinnen waren Clara Tauson im Einzel sowie die Paarung Viktória Kužmová/Arantxa Rus im Doppel. Im Einzel gewann Shuai Zhang, im Doppel das Team Laura Siegemund und Wera Swonarjowa.

Aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine 2022 dürfen die Spielerinnen aus Russland und Belarus nicht unter ihrer Flagge antreten.

Die Ukrainerin Dajana Jastremska konnte in Lyon erst antreten, nachdem sich die 21-Jährige die ersten zwei Kriegstage in einer Tiefgarage ihrer Heimatstadt Odessa verschanzt hatte und dann mit ihrer sechs Jahre jüngeren Schwester Iwanna auf Geheiß der Eltern nach Frankreich flüchtete. Die beiden Schwestern traten auch erstmals mit einer Wildcard des Veranstalters zusammen im Doppel an, verloren aber bereits in der ersten Runde. Im Einzel erreichte Dajana Jastremska das Finale, welches sie gegen Shuai Zhang verlor.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Open 6ème Sens Métropole de Lyon 2022 fand vom 26. bis 27. Februar 2022 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Lyon